

Patronyme
 Edith Pargeter, (1913-1995), romancière anglaise.
 Lucy Pargeter, (1977- ), actrice britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme